Cet article relate le parcours de l'équipe de Serbie lors de la Coupe du monde de football 2010 organisée en Afrique du Sud du 11 juin au .

Effectif 
Le , Radomir Antić annonce une liste de trente joueurs pré-sélectionnés pour participer à la compétition. Cette liste est réduite à vingt-quatre joueurs le . Le , Antić écarte le gardien de but Željko Brkić pour parvenir à sa liste des vingt-trois.

Qualifications

Groupe 7 

|}

Coupe du monde

Premier tour - groupe D

Serbie - Ghana

Allemagne - Serbie

Australie - Serbie

Notes et références 

Serbie
2010